Светско првенство у кошарци 1994 било је 12. по реду, а одржано је у Канади од 4. до 14. августа, 1994. године. Утакмице су се играле у два града Торонту и Хамилтону.

Домаћинство је првобитно додељено Београду, СР Југославија, али након што су Уједињене нације наметнуле трговински ембарго за балканске земље 1992. године, Торонту је додељено да организује првенство. Ово је било прво светско првенство организовано у северноамеричкој регији, као и у земљи енглеског и француског говорног подручја.

Титулу је освојила репрезентација Сједињених Америчких Држава названа Дрим тим 2, која је у финалу победила Русију 137:91 и завршила првенство скором 8:0 (8 победа без пораза). Бронзану медаљу освојила је Хрватска која је у мечу са треће место победила Грчку са 78:60.

Места одржавања 
Све утакмице одржане су у једној од следеће три дворане:

Земље учеснице 

ФИБА Африка (2)
 
 
ФИБА Азија (2)
 
 

ФИБА Америка (4+2)
 
 
  (домаћин)
 
 
  (Олимпијски победник)

ФИБА Океанија (1)
 
ФИБА Европа (5)

Први круг 
Две првопласиране репрезентације из сваке групе настављају такмичење и борбу за медаље.

Група A

Резултати групе А

Табела групе А

Група Б

Резултати групе Б

Табела групе Б

Група Ц

Резултати групе Ц

Табела групе Ц

Група Д

Резултати групе Д
4. август 1994.

5. август 1994.

7. август 1994.

Табела групе Д

Други круг 
Групу А и групу Б чине репрезентације које су првом кругу освојиле прво и друго место, а у групе Ц и Д које су првом кругу освојиле треће и чертврто у својој групи. Прве две екипе из група А и Б су се пласирале у полуфинале, а последње две су се бориле за пласман од 5 до 8 мерста. Прве две екипе из група Ц и Д су се играле за пласман од 9 до 12 места, а остали од 13 до 16 места.

Група А 
9. август 1994.

10. август 1994.

11. август 1994.

12. август 1994.

Табела групе А

Група Б

Резултати групе Б 
8. август 1994.

10. август 1994.

11. август 1994.

12. август 1994.

Табела групе Б

Група Ц

Резултати групе Ц 

9. август 1994.

Табела групе Ц

Група Д

Резултати групе Д

Табела групе Д

Елиминациона фаза

Од 13-16 места

Од 9-12 места

Од 5-ог до 8-ог места

Борбе за медаљу

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде 
Најкориснији играч
  Шакил О’Нил

Тим шампионата 
  Сергеј Базаревич
  Реџи Милер
  Шон Кемп
  Дино Рађа
  Шакил О’Нил

Најбољи стрелци (ппу) 
  Ендру Гејз 23.8
  Дино Рађа 22.3
  Паоло Де Алмеида 19.4
  Аријан Комазец 19.3
  Хур Јае 19.3
  Мун Кјунг 19
  Ричард Матиензо 18.8
  Шакил О’Нил 18
  Марчело Николај 17.7
  Реџи Милер 17.1

Коначан поредак

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у Канади
Кошарка у 1994.